Teresa Petrovna de Oldemburgo (Teresa Frederica Olga; São Petersburgo, 30 de março de 1852 – São Petersburgo, 19 de abril de 1883) foi a primeira esposa de Jorge Maximilianovich de Leuchtenberg. Era filha do duque Pedro Georgievich de Oldemburgo com sua esposa a princesa Teresa de Nassau-Weilburg.

Naturais de São Petersburgo
Casa de Holsácia-Gottorp
Casa de Beauharnais
Duquesas de Oldemburgo